Alella kan syfta på:

 Alella – ort i Spanien
 Alella (vinregion) – en vinregion i Maresme i Spanien
 Alella (djur)  – ett släkte kräftdjur med den enda arten Alella tarakihi